Anton Jürgens ist der Name von

* Anton Jürgens (Maler) (1823–1883), auch: Anton Daniel Jürgens, deutscher Dekorations- und Hof-Wappenmaler

Anton Jürgens bezeichnet

 Anton Jürgens Vereenigte Fabrieken, ehemaliger Margarinehersteller in Oß in den Niederlanden